Maschinenfabrik für Automobilbau Emile Luders KG war ein deutscher Hersteller von Automobilen.

Unternehmensgeschichte 
Gustave Emile Luders, der zuvor bei Otto Weiss & Co. tätig war, gründete 1904 das Unternehmen in Berlin-Weißensee zur Produktion von Automobilen und Bootsmotoren. Der Markenname lautete Lueders. 1905 wurde das Unternehmen nach Brand-Erbisdorf verlegt und in die Elite-Motoren-Werke AG umgewandelt.

Fahrzeuge 
Das einzige Modell war mit einem Vierzylindermotor mit 1500 cm³ Hubraum ausgestattet.

Siehe auch 
 Elite-Werke

Literatur

Einzelnachweise 

Ehemaliger Pkw-Hersteller (Deutschland)
Ehemaliges Unternehmen (Berlin)
Produzierendes Unternehmen (Berlin)
Unternehmen (Preußen)
Maschinenfabrik für Automobilbau Emil Lueders
Maschinenfabrik für Automobilbau Emil Lueders